Каде́йкин — русская фамилия; имеет женскую форму Кадейкина. Известные носители:

 
 Кадейкин, Юрий Евгеньевич (1964—2005) — прапорщик милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.